Thon steht für:
 Thon, Thunfische (in der Schweiz)
 Thon (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Thon Case Factory, Marke von Musikhaus Thomann
 Thon (Mythologie), in der griechischen Mythologie König von Ägypten

Thon ist der Name folgender

Orte:
 Thon (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 Thon (Gemeinde Grafenstein), Ortschaft der Marktgemeinde Grafenstein (Kärnten)
 Thon, Weiler bei Schwanden GL

geografischer Objekte:
 Thon, linker Nebenfluss der Oise, siehe Ton (Oise)

Siehe auch:

 Radel-Thon
 Ton, Schreibweise ab Mitte des 19. Jahrhunderts
 Toon (Begriffsklärung)